Dying Beautiful est une démo du groupe de Metalcore Américain Forever Is Forgotten. L'album est sorti au cours de l'année 2004 sous le label Pinnacle Entertainment. Il s'agit de la deuxième et dernière production du groupe, puisque ce dernier se séparera au cours de la même année.

Les deux derniers titres, I'm Glad you're Dead et Choking On, sont des titres joués en live et proviennent de leur précédent album studio, The Architecture Is Still Burning.

Composition 

 Christopher Lopez : Chant
 Justin Cota : Guitare / Chant
 Evan Soltes : Guitare
 Jim Becker : Basse / Chant
 Scott Giese : Batterie

Liste des morceaux 

 Fallen For
 Dying Beautiful
 Destroying A Lifetime Of Innocence
 Tied To A Strangers Hand
 I'm Glad you're Dead (live)
 Choking On (live)

Album de Forever Is Forgotten
Album musical sorti en 2004